__БЕЗКН__

Pan-Carnivora (Пан-Карнивора — „све звијери”) је кладус плаценталних сисара унутар мирореда Ferae. Овај кладус сисара обухвата кладус Carnivoramorpha, изумрле редове Hyaenodonta и Oxyaenodonta, изумрлу породицу Wyolestidae и изумрле родове Altacreodus, Simidectes и Tinerhodon. Стручни назив за чланове овог кладуса сисара је пан-карнивори.

Етимологија назива

Опис 
Заједничке особине сви представника кладуса Pan-Carnivora је да посједују хетеродонтне зубе (тј. различитих су облика, као у већине сисара), који су оштри и шињасти, изражене очњаке и карнасалне зубе (тј. зубе дераче), који имају крунице у облику ножа и њих користе да би кидали месо, па чак и да би сјекли хрскавицу и кости. Карнасалне зубе су представници кладуса Pan-Carnivora развили неовисно једни од други, тако да:
 код представника кладуса Carnivoramorpha карнасалне зубе чине модификовани четврти горњи пар преткутњака (P4) и први доњи пар кутњака (m1),
 код представника реда Oxyaenodonta су то модификовани први горњи пар кутњака (M1) и други доњи пар кутњака (m2),
 а код представника реда Hyaenodonta су то углавном модификовани први и други горњи пар кутњака (M1 и M2) и други и трећи доњи пар кутњака (m2 и m3).

Систематика

Класификација 
Класификација кладуса Pan-Carnivora:

Филогенија 
Доље приказани кладограми представљају филогенетске везе кладуса Pan-Carnivora.

Временска распрострањенст

Унутар мирореда Ferae

Унутар кладуса Pan-Carnivora

Види још 
 Класификација сисара
 Ferae
 Creodonta

Референце

Спољашње везе 

 Benjamin Burger - "Lecture 80 - Meat Eating Mammals: Creodonts and Carnivores"